BoOzy’ OS y la Gema de Cristal, o La Gema de Cristal, es una película francés de animación dirigida por J.K. Arsyn y realizada por RED ƎYE Productions. La película fue presentada en el Festival Internacional de Animación de Annecy, donde ganó un premio.

Argumento 
Desde las profundidades del espacio, una vaca intergaláctica invita a BoOzy’ OS a participar en el festival de cine de animación más grande del universo. BoOzy’ ya se ve a sí mismo en los encabezados de los carteles y decide ir en busca del Cristal, el famoso premio de Annecy, con la ayuda de OSmic the Hedgeh’ OS y otros tipos geniales. Pero el gordo bigotudo Mari’ OS está decidido a recuperar el botín antes que él.

Doblaje

Banda sonora 
BoOzy’ OS y la Gema de Cristal’ OSt es la banda sonora de la película. Fue compuesta por J.K. Arsyn y interpretada por Synth of Rage. Está inspirada en la música de videojuegos como la de Streets of Rage, Sonic the Hedgehog y The Lost World: Jurassic Park en Mega Drive, o incluso Donkey Kong Country en Super Nintendo. En 2020 recibió una nominación en el "Sea & Beach Film Festival" de Santa Pola.

Lista de temas

Premios y nominaciones

Referencias

Enlaces externos 

  
 
 
  

Películas de 2013
Películas en francés
Películas de animación de Francia
Cortometrajes
Películas cómicas de Francia
Parodias cinematográficas
Películas sobre dinosaurios